HECA () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 6-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 543 амінокислот, а молекулярна маса — 58 837.

Кодований геном білок за функціями належить до білків розвитку, фосфопротеїнів.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки